Чемпіонат Австрії 1946/47 () — 36-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став Ваккер.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1946/47 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1946/47 на rsssf 

1947
Австрія
Австрія